The Life Pursuit — студийный альбом шотландской инди-поп-группы Belle & Sebastian, выпущен 6 февраля 2006 года в Европе посредством лейбла «Rough Trade Records», а день спустя — в США посредством «Matador Records».

По состоянию на сегодняшний день, «The Life Pursuit» является наиболее успешным альбомом Belle & Sebastian в коммерческом плане (8 место в национальном хит-параде Великобритании и 65 место в американском Топе 200 журнала «Billboard»).

В поддержку «The Life Pursuit» было издано 3 сингла: «Funny Little Frog» (16 января 2006 года), «The Blues Are Still Blue» (3 апреля) и «White Collar Boy» (26 июня).

Список композиций 
«Act of the Apostle» – 2:55
«Another Sunny Day» – 4:04
«White Collar Boy» – 3:20
«The Blues Are Still Blue» – 4:08
«Dress Up in You» – 4:23
«Sukie in the Graveyard» – 3:00
«We Are the Sleepyheads» – 3:33
«Song for Sunshine» – 4:06
«Funny Little Frog» – 3:08
«To Be Myself Completely» – 3:17
«Act of the Apostle II» – 4:20
«For the Price of a Cup of Tea» – 3:19
«Mornington Crescent» – 5:40
«Meat and Potatoes» – 4:25 (бонус-трек для iTunes)
«I Took a Long Hard Look» – 3:36 (бонус-трек для iTunes)

Ссылки 
 «The Life Pursuit» на официальном сайте Belle & Sebastian
 

Альбомы Belle & Sebastian
Альбомы Rough Trade Records
Альбомы Matador Records
Альбомы инди-попа